«Се́рдце тьмы»:
 Сердце тьмы
 Сердце тьмы (фильм)

См. также 
 Сердца тьмы